3-я дивизия — наименование дивизий в вооружённых силах различных государств:
 3-я дивизия — дивизия, составная часть эскадры, находилась в хвосте боевого порядка, завершая его, возглавлялась контр-адмиралом.

Пехотные и стрелковые дивизии 
 3-я гвардейская стрелковая дивизия народного ополчения
 3-я гвардейская пехотная дивизия (Российская империя)
 3-я гвардейская стрелковая Волновахская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 3-я гренадерская дивизия (Российская империя)
 3-я дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений (1-го формирования)
 3-я дивизия Добровольческой армии
 3-я Канадская дивизия
 3-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Фрунзенского района)
 3-я пехотная дивизия (Болгария)
 3-я пехотная дивизия (Болгария)
 3-я пехотная дивизия (вермахт)
 3-я пехотная дивизия (РОА)
 3-я пехотная дивизия (Российская империя) 1820—1918 гг.
 3-я пехотная дивизия (США)
 3-я пехотная дивизия легионов АК
 3-я Померанская пехотная дивизия (Польша)
 3-я Сибирская стрелковая дивизия
 3-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД (2-го формирования)
 3-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
 3-я стрелковая дивизия (СССР)
 3-я ударная дивизия
 3-я Украинская советская дивизия

Мотострелковые и механизированные дивизии 
 3-я механизированная дивизия (Великобритания)
 3-я гвардейская мотострелковая Краснознамённая дивизия (1942—1943)
 3-я гвардейская механизированная Сталинградская дивизия (1945—1957)
 3-я гвардейская мотострелковая Волновахская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (1957—1989)
 3-я мотострелковая Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия (1997—2009, 2016 — )
 3-я моторизованная дивизия (вермахт)

Горные дивизии 
 3-я горнопехотная дивизия (вермахт)
 3-я горнострелковая дивизия (Италия)

Танковые и моторизованные дивизии 
 3-я гвардейская танковая Котельниковская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
 3-я Крымская моторизованная дивизия
 3-я танковая дивизия (вермахт)
 3-я танковая дивизия СС «Мёртвая голова»
 3-я танковая дивизия (СССР)
 3-я бронетанковая дивизия (США)
 3-я бронетанковая дивизия (Сирия)
 3-я бронетанковая дивизия (Франция)

Кавалерийские дивизии 
 3-я гвардейская кавалерийская Кубанско-Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 3-я дивизия лёгкой кавалерии (Франция)
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии (Первая империя)
 3-я драгунская дивизия (Первая империя)
 3-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 3-я кавалерийская дивизия (Рейхсвер)
 3-я кавалерийская дивизия (вермахт)
 3-я кавалерийская Бессарабская дивизия им. Г. И. Котовского
 3-я Туркестанская кавалерийская дивизия

Воздушно-десантные дивизии 
 3-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 3-я парашютная дивизия (вермахт)

Дивизии морской пехоты 
 3-я дивизия морской пехоты (вермахт)
 3-я дивизия корпуса морской пехоты (США)

Авиационные дивизии 
 3-я авиационная дивизия дальнего действия
 3-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия
 3-я гвардейская бомбардировочная авиационная Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия
 3-я гвардейская истребительная Брянская Краснознамённая ордена Суворова авиационная дивизия
 3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия
 3-я истребительная авиационная дивизия

Артиллерийские дивизии 
 3-я гвардейская миномётная Киевская Краснознамённая орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия
 3-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва

Дивизии ВМФ 
 3-я дивизия атомных подводных лодок 
 3-я гвардейская Волновахская Краснознамённая ордена Суворова дивизия береговой обороны

Дивизии ПВО 
 3-я гвардейская зенитная артиллерийская Речицко-Бранденбургская дивизия РВГК